BAFTA de la meilleure actrice peut faire référence à :

Cinéma 
 British Academy Film Award de la meilleure actrice
 British Academy Film Award de la meilleure actrice dans un second rôle

Télévision 
 British Academy Television Award de la meilleure actrice